Чернявка — название населённых пунктов и рек.

Белоруссия 
 Витебская область
 Чернявка — река в Городокском районе;
 Гомельская область
 Чернявка — деревня в Октябрьском районе;
 Гродненская область
 Чернявка — деревня, Можейковский сельсовет Щучинского района;
 Чернявка — деревня, Остринский поселковый Совет Щучинского района;
 Минская область
  Чернявка (приток Болочанки) — река в Минской области;
 Чернявка (приток Вячи) — река в Минском районе;
 Чернявка (приток Рудеи) — река в Могилёвской области;
 Чернявка — деревня, Бобрский поселковый Совет Крупского района;
 Могилёвская область
 Чернявка — деревня, Чернявский сельсовет Хотимского района;
 Чернявка — село Дрибинского района.

Россия 
 Чернявка — посёлок в Ребрихинском районе Алтайского края, упразднён в 2004 г.
 Чернявка — деревня в Щигровском районе Курской области.

Реки 
 Чернавка (приток Пехорки) — река в Балашихинском районе Московской области;
 Чернявка (приток Усты) — река в Краснобаковском районе Нижегородской области;
 Чернявка (приток Упёрты) — река в Богородицком районе Тульской области;
 Чернявка (приток Раменки) — река в Клинском районе Московской области;
 Чернявка (приток Скверетянки) — река в Хиславичском районе Смоленской области;
 Чернявка (приток Лызки) — река в Хиславичском районе Смоленской области, приток Лызки;

Украина 
 Чернявка — село в Пулинском районе Житомирской области.
 Чернявка — село в Оратовском районе Винницкой области.
 Чернявка — село в Черкасском районе Черкасской области.
 Чернявка — село в Коропском районе Черниговской области.